Апостольская префектура Улан-Батора () — административно-территориальная единица Римско-Католической Церкви, находящаяся в Улан-Баторе, Монголия. В апостольскую префектуру Улан-Батора входит вся территория нынешней Монголии. Кафедральным собором апостольской префектуры Улан-Батора является церковь святых апостолов Петра и Павла.

История 

14 марта 1922 года Святым Престолом была создана Самоуправляемая () миссия Внешней Монголии, выделившаяся из апостольского викариата Центральной Монголии (сегодня — Архиепархия Хух-Хото). В 1924 году миссия была переименована в Самоуправляемую миссию Урги, которая 8 июля 2002 года была преобразована в апостольскую префектуру Улан-Батора.

В настоящее время в Монголии действуют шесть католических приходов: святых Петра и Павла, Пресвятой Девы Марии,  Святой Софии и Доброго Пастыря в Улан-Баторе, приход Пресвятой Девы Марии в Дархане и приход Пресвятой Девы Марии Милосердия в Арвайхээре.

Ординарии префектуры 
 епископ Джироламо ван Эртселаер (1922 г. — 1924 г.) — апостольский администратор миссии «sui iuris» Внешней Монголии;
 епископ Эверардо дер Лаак (1924 г. — 5.05.1931 г.) — апостольский администратор миссии «sui iuris» Урги;
 с 1931 г. по 1992 г. — миссия не действовала
 священник Венсеслао Сельга Падилья (19.04.1992 г. — 8.07.2002 г.) — апостольский администратор миссии «sui iuris» Урги;
 епископ Венсеслао Сельга Падилья (8.07.2002 г. — 25.9.2018) — апостольский администратор Апостольской префектуры Улан-Батора;
 кардинал  Джорджо Маренго, I.M.C. (2 апреля 2020 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2005

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Данные об Апостольской префектуре Улан-Батора 
 Данные об Апостольской префектуре Улан-Батора 

Католицизм в Монголии